Сан Игнасио Рио Муерто има више значења:

 Општина Сан Игнасио Рио Муерто (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Игнасио Рио Муерто (Сан Игнасио Рио Муерто, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику